Aramis est un pseudonyme, un acronyme ou un nom qui peut désigner :

Nom, prénom ou pseudonyme  
 Aramis, ou Henri d’Aramitz, un abbé laïc qui a inspiré le personnage fictif d'Aramis du roman Les Trois Mousquetaires ;
 Aramis Ramírez, un joueur dominicain de baseball ;
 Aramis Naglić, un joueur de basket-ball croate.

Personnage  
 Aramis, une des trois tortues protagonistes de l’action  dans la plupart des épisodes de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Navire 
 Aramis : Paquebot des Messageries maritimes lancé en 1931. Il est transformé en bateau militaire en 1939 à l'arsenal de Saigon, réquisitionné par les Japonais en 1942 comme hell ship sous le nom de Teia Maru (帝亞丸・帝亜丸) puis coulé par les Américains en 1944 ;
 Le patrouilleur de surveillance de sites Aramis de la Marine nationale française.

Lieu 

 Le village d'Aramis en Éthiopie.

ARAMIS comme acronyme 
 Application radar à la météorologie infra-synoptique, nom du réseau de radars météorologiques de France ;
 Agencement en rames automatisées de modules indépendants en stations, concept de transport en commun guidé ultra léger se situant à mi-chemin entre la voiture et le métro sur pneumatiques ;
 Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS est une méthodologie du domaine de l'analyse des risques appliquée aux industries.

Voir aussi 
 Aramis Group, entreprise européenne du marché de voitures d'occasion, issue de l'entreprise francaise "Aramisauto.com", avec Stellantis comme actionnaire majoritaire
 Aramis ou l'amour des techniques est un ouvrage du sociologue français Bruno Latour ;
 Aramis, une marque de parfums.
 Aramis, un cheval de saut d'obstacles.

Notes